Horres ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Horres (* 1960), deutscher Regisseur und Hochschullehrer
 Kurt Horres (1932–2023), deutscher Regisseur und Theaterintendant